Francisco Antón puede hacer referencia a:
Francisco Antón Casaseca (1880-1970), escritor, periodista y ensayista español.
Francisco Antón Sanz (1909-1976), dirigente comunista español, pareja de Dólores Ibárrurri.
Francisco Manuel Antón Marín (1988-), ciclista español.